Цунди — село в Гумбетовском районе Дагестана. Входит в сельское поселение «Сельсовет „Цунди-Шабдухский“».

Географическое положение 
Расположено в 8 км к югу от районного центра села Мехельта.

Население 

Моноэтническое аварское село.

История 
В 1970 году село было разрушено землетрясением, в результате большая часть жителей была переселена в село Гамиях Новолакского района.
В 2011 г. постановлением НС РД село Цунти переименовано в Цунди.

Примечания 

Населённые пункты Гумбетовского района